Il singolare del torneo di tennis Denver Open 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Brian Gottfried 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Rod Laver (secondo turno)
 Roscoe Tanner (secondo turno)
 Raúl Ramírez (quarti di finale)
 Vitas Gerulaitis (quarti di finale)

 Allan Stone (primo turno)
 Brian Gottfried (finale)
 Jeff Borowiak (primo turno)
 Jaime Fillol (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Denver Open 1975